Un teléfono de coche  es un dispositivo de teléfono celular específicamente diseñado e instalado en un automóvil.
Este servicio originado con el Bell System, fue utilizado por primera vez en St. Louis el 17, junio de 1946. El equipo original pesaba 80 libras (36 kg), y tenía inicialmente sólo 3 canales para todos los usuarios del área metropolitana. Más tarde, fueron añadidas más licencias, llegando a un total de 32 canales en 3 bandas (Ver frecuencias IMTS ). Este servicio estuvo en uso en la década de 1980 en grandes áreas de América del Norte. El 2 de octubre de 1946, equipos de comunicaciones de Motorola fueron la base de las primeras llamadas de la "Illinois Bell Telephone Company", un nuevo servicio de radioteléfono de coche instalado en Chicago. Debido al pequeño número de frecuencias de radio disponibles, el servicio alcanzaba rápidamente la saturación.

En Finlandia, el servicio de teléfono de coche estaba disponible por primera vez en 1971 en la generación-cero del servicio ARP (Autoradiopuhelin, o Auto-Radiophone). Su sucesor en 1982 fue sistema 1G NMT NMT (Nordic Mobile Telephone) utilizado en toda Escandinavia y en otras áreas
En América del Norte, teléfono del coche solía utilizar el Servicio de Telefonía Móvil (MTS), que fue utilizado por primera vez en St. Louis, o el Improved Mobile Telephone Service (IMTS) antes de dar paso al servicio analógico de telefonía móvil (AMPS) en 1984. La tecnología AMPS fue descontinuada en los Estados Unidos en 2008.

El teléfono de coche tradicional utiliza un transmisor de alta potencia y antena externa, es ideal para un uso rural o en áreas donde los móviles no pueden funcionar bien o no funcionan en absoluto. Aun así, debido a los actuales controles de la Comisión de Comunicaciones Federales, en EE.UU los transportistas tienen que pagar tasas para activar cualquier equipo que no cumpla la norma E911 para dispositivos móviles, como son los antiguos analógicos.

Tendencias recientes 
En la década de 1980, el teléfono de coche era más popular que el teléfono celular regular. Aun así, cuando los teléfonos celulares pasaron a ser más ligeros y más asequibles, durante el boom del teléfono celular, en la década de 1990, los teléfonos de coche tenían ya muy poca difusión. En la década de 2000, los teléfonos de coche quedaron obsoletos debido a la comodidad del teléfono celular integrado con el coche con tecnologías como el Bluetooth.

En 2008, había todavía algún teléfono de coche disponible, incluyendo el Nokia 810 y el Motorola VC6096 para uso con redes GSM y un teléfono de coche hecho por NAL Búsqueda para la red de satélite del Iridio. Motorola Proporcionó clientes de EE.UU. con el teléfonos de coche m800 y m900 para uso con redes CDMA y GSM respectivamente. Algunos los teléfonos de coche poseen pantalla de color y soportan conexiones de datos de alta velocidad así como la capacidad de acceder vía Bluetooth a las tarjetas SIM grabadas en de automóviles presentan "manos-libres" integrados, para utilizar el teléfono celular del usuario, vía un enlace Bluetooth inalámbrico o utilizan un transceptor integrado. Estos sistemas utilizan un micrófono montado interior junto con el sistema de audio del coche, y pueden tener activación y control por la voz 

En muchos países, es en una tendencia al alza, el restringir el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Véase también 
 Emisora móvil
 Radioteléfono
 Teléfono móvil
 Teleaid, sistema de llamada de emergencia automático
 OnStar, sistema de notificación de la emergencia

Referencias 

Tecnologías del automóvil
Equipamiento de usuario de telecomunicaciones móviles